Голени — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Голени 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Голени 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.